Тере́бино — деревня в Вельском районе Архангельской области, административный центр муниципального образования «Низовское».

Неофициальное название деревни — У́греньга, по названию протекающей здесь речки Угреньга.

Географическое положение 
Деревня расположена на самом юге Архангельской области, в 24 км от Вельска и в 3 км от федеральной автотрассы  «Холмогоры», на левом берегу реки Вага (приток Северной Двины).

В 2010 году в состав деревни Теребино вошли упразднённые близлежащие деревни Арефино, Першинская и Семерино.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда Вологодской губернии. Насчитывала 25 дворов, 95 мужчин и 87 женщин.

Достопримечательности 
Церковь Введения Пресвятой Богородицы во Храм, что в Угронге — Кирпичная двухэтажная церковь в бывшей деревне Першинская, построенная в период с 1799 по 1810 год на месте старой деревянной церкви. В 1848 году к массивному четверику основного объёма церкви была пристроена колокольня. Внизу Введенский храм, вверху Преображенский храм с боковыми приделами Петра и Афанасия Афонских и Николая Чудотворца. В 1930-х годах была заброшена и частично разрушена. В настоящий момент закрыта двускатной крышей.

Часовня Иконы Божией Матери Достойно Есть — деревянная часовня, построенная в 2013 году для богослужений, из-за плохого состояния Введенской церкви.

Часовня Иконы Божией Матери Казанская  — деревянная обшитая тёсом часовня, построенная в 1870 году. По архитектуре характерна для часовенного строительства Поважья конца 19 века и представляет собой четверик, завершённый малым восьмериком с небольшой главкой. В советское время не использовалась, была отремонтирована в 2000-х годах.

Примечания

Ссылки 
 Вельский район: Подчинённые пункты Низовского сельсовета//Справочник административного деления Архангельской области в 1939-1945 годах

Населённые пункты муниципального образования «Низовское»